Международный финансовый центр — название различных небоскрёбов:

 Международный финансовый центр — комплекс из двух небоскрёбов в городе Гонконг.
 Международный финансовый центр Пинань — небоскрёб компании Ping An Group в городе Шэньчжэнь.
 Международный финансовый центр (Гуанчжоу) — небоскрёб в городе Гуанчжоу.
 Международный финансовый центр «Слава Сианя» — строящийся небоскрёб в городе Сиань.
 Международный финансовый центр (Цзинань) — строящийся небоскрёб в городе Цзинань.
 Международный финансовый центр (Гуйян) — небоскрёб в городе Гуйян.

Примечания